А́ннели Са́ули, в Германии известна как Анн Са́во (, ; ) — финская киноактриса. Впервые начала сниматься в начале 1950-х годов. Первые два фильма — «Мы ещё вернёмся» (в котором также играли Тапио Раутаваара, Сиири Ангеркоски, Аку Корхонен, Маса Ниеми и Туйя Халонен-Лохикоски), и «Молочница Хилья» (с Тауно Пало), оба — 1953 года.

Начиная с конца 1950-х стала сниматься также и в Германии (Unruhige Nacht, 1958). Всего Саули снялась в более чем 40 фильмах как в Финляндии, так и в Германии. В 2002 году сыграла в фильме Аки Каурисмяки «Человек без прошлого».

Кроме того, участвовала в телепрограммах, например Hovimäki (1999—2000) (TV2) и Käenpesä (2004—2006) (MTV3).

В 1971—1996 годах работала в городском театре Йоэнсуу.

В 1993 году вышла книга мемуаров «Моя жизнь принадлежит мне», написанная Саули в соавторстве с журналисткой и писательницей Туулой-Лииной Варис.

В 2007 году приняла участие в парламентских выборах в Финляндии от Коммунистической партии Финляндии, однако избрана не была, получив 272 голоса.

Скончалась 15 марта 2022 года.

Фильмография 

 Мы ещё вернёмся (1953)
 Молочница Хилья (1953)
 Я играю тебе вечером (1954)
 Пекка и Пяткя по следам снежного человека (1954)
 Два старых дровосека (1954)
 Kukonlaulusta kukonlauluun (1955)
 Прекрасная Каарина (1955)
 В каждом человеке (1956)
 Крест и огонь (1957)
 1918 (1957)
 Мириам (1957)
 Unruhige Nacht (1958)
 Перекрёсток двух лыжней (1958)
 Autuas eversti (1958)
 Ei ruumiita makuuhuoneeseen (1959)
 Zurück aus dem Weltall (1959)
 Salem Aleikum (1959)
 Weit ist der Weg (1960)
 Frau Warrens Gewerbe (1960)
 Lumisten metsien tyttö (1960)
 Мёртвые глаза Лондона (1961)
 Das Mädchen und der Staatsanwalt (1962)
 Frauenarzt Dr. Sibelius (1962)
 Das Testament des Dr. Mabuse (1962)
 Der Hexer (1964)
 Raportti eli balladi laivatytöistä (1964)
 Экс-Барон (1964)
 Das Siebente Opfer (1964)
 Ein Ferienbett mit 100 PS (1965)
 Onnenpeli (1965)
 Käpy selän alla (1966)
 Äl yli päästä perhanaa (1968)
 Baltutlämningen (1970)
 Petos (1988)
 Armon aika (1998)
 Polkupyörällä ajaminen on tärkeää (1999)
 Kunniavelka (2002)
 Человек без прошлого (2002)

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.deutscher-tonfilm.de/asavo1.html

Актрисы Финляндии
Актрисы Германии
Коммунисты Финляндии